Eversia är ett släkte av svampar. Eversia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eversia